Alexander IV van Macedonië (323-309 v.C)
Paus Alexander IV (1199-1261)
Alexandru Lăpușneanu van Moldavië (1499-1568)